Actinopteri е сестринската група на Cladistia в клас Лъчеперки (Actinopterygii).

Датирайки от пермския период, Actinopteri включва Бахири (есетрови риби и веслоноси) и Neopterygii (амия, гарс и същински костни риби). С други думи, Actinopteri включва всички съществуващи Лъчеперки, без Polypteridae.

Класификация 
Следната кладограма обобщава еволюционните връзки на съществуващите Actinopteri. Времето на дивергенция за всеки клон се базира на:

Източници 

Лъчеперки